Emmy Noether
 En mathématiques,
 Théorème de Noether, un théorème de géométrie symplectique
 Théorème de Skolem-Noether, affirmant que deux plongements d'une extension d'un corps k dans une algèbre centrale simple de dimension finie sur k sont conjugués
 Théorème de Albert-Brauer-Hasse-Noether, selon lequel si une algèbre centrale simple sur un corps de nombres est déployée localement partout, alors elle est déployée globalement
 Théorème de Brauer-Noether, donnant une caractérisation des corps de déploiement des algèbres centrales à division (ou corps neutralisants des corps gauches).
 En physique, le premier théorème de Noether s'applique à certaines transformations ou symétries. Le  concerne les invariants de jauge.
 Max Noether
 Théorème de Brill-Noether
 Théorème AF+BG
 

Noether
Noether